Les Masters de snooker 1992 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni les seize joueurs les mieux classés ainsi que deux invités.

Déroulement 
Les deux joueurs invités sont Ken Doherty et James Wattana. Ils affrontent dans un tour préliminaire respectivement Tony Jones () et Tony Knowles () et remportent tous les deux leur match qui les qualifient pour le tableau principal. Stephen Hendry remporte le titre pour la  consécutive en battant en finale John Parrott 9 manches à 4 pour la  en 4 ans à ce stade du tournoi.

Tour préliminaire

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1992
Snooker en 1992
Sport en février 1992
1992